LWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wells, Nevada (Stati Uniti)
 LWL – lunghezza di un natante alla linea di galleggiamento (originariamente Load Waterline Length)